Шарль Ламурё (; 28 сентября 1834,  — 21 декабря 1899) — французский капельмейстер и скрипач.

Биография 
Окончил Парижскую консерваторию (1854), ученик Нарсиса Жирара. Был первым скрипачом Парижской оперы. В 1873 г. в Париже под управлением Ламурё были впервые проведены концерты по образцу лондонских концертов «Sacred harmonie Society». Здесь впервые стали исполняться оратории Генделя, «Страсти» Баха и др. В 1881 г. Ламурё основал собственный оркестр. В 1892 г. Ламурё посетил Петербург и не особо успешно дирижировал несколькими симфоническими собраниями Императорского русского музыкального общества.

Примечания

Ссылки 
 

Скрипачи Франции
Дирижёры Франции
Академические музыканты Франции